Amazonki – w mitologii greckiej plemię wojowniczych kobiet
 Amazonki – polski zespół muzyczny
 Amazonki – reality show
 Amazonki – chiński film z 2011 roku

Zobacz też 

 Amazonka – strona ujednoznaczniająca
 
 „Amazone” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej